Die B Grupa 1973/74 war die 25. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 11. August 1973 und endete am 8. Juni 1974.

Modus 
In der Nordgruppe waren 16 und in der Südgruppe 19 Mannschaft angetreten. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen zwei Vereine ab, aus der Südgruppe drei Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1973 74
Fußballsaison 1973/74